Pablo Federico de Mecklemburgo-Schwerin (en alemán, Paul Friedrich von Mecklenburg-Schwerin; Ludwigslust, 15 de septiembre de 1800 - Schwerin, 7 de marzo de 1842) gobernó como gran duque de Mecklemburgo-Schwerin desde 1837 a 1842.

Biografía 

Pablo Federico nació en Ludwigslust, hijo del gran duque heredero Federico Luis de Mecklemburgo-Schwerin y de la gran duquesa Elena Pávlovna de Rusia. Fue educado en Ginebra, y en las universidades de Jena y Rostock. Fue nombrado heredero al trono de Mecklemburgo-Schwerin a la muerte de su padre en 1819.

El 1 de febrero de 1837 sucedió a su abuelo, Federico Francisco I, como gran duque de Mecklemburgo-Schwerin. Durante su reinado, el sistema judicial y de infraestructuras del Gran Ducado experimentó notables mejoras. Pablo Federico trasladó la sede de gobierno de Ludwigslust a Schwerin. El gran duque murió en 1842, víctima de un resfriado. A su muerte, estalló un incendio en la capital.

Matrimonio y descendencia 

Pablo Federico contrajo matrimonio con la princesa Alejandrina de Prusia el 25 de mayo de 1822 en Berlín. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos y una hija:

Federico Francisco II (1823-1883), gran duque de Mecklemburgo-Schwerin.
Luisa (1824-1859), casada con el príncipe Hugo de Windisch-Grätz.
Guillermo (1827-1879), casado con la princesa Alejandrina de Prusia, hija del príncipe Alberto de Prusia.

Distinciones honoríficas 
  Soberano gran maestre de la Orden de la Corona Wéndica ().
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin
Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica